El nombre Richard Clarke puede referirse a las siguientes personas:

 Richard Clarke, regatista canadiense.
 Richard A. Clarke, funcionario estadounidense.
 Richard Clarke Steere, deportista de esgrima estadounidense.